Влади́мир Глазуно́в:
 Глазунов, Владимир Анатольевич (род. 1970) — российский телеведущий, продюсер и режиссёр;
 Глазунов, Владимир Иванович (1925—1992) — Герой Советского Союза.